Ege är ett norskt och danskt efternamn. Det kan avse

Personer
 Julie Ege (1943–2008), norsk filskådespelare
 Richard Ege (1891–1974), dansk kemist
 Steinar Ege (född 1972), norsk handbollsmålvakt

Se även 
 Mount Ege, ett berg i Antarktis

Norska efternamn
Danska efternamn
Efternamnsförgreningssidor